Nieuwbrug (Dordrecht)
 Nieuwbrug (Gent)
 Nieuwbrug (Westerkwartier)